Pojem Paseka má více významů:
 mýtina – označení pro území nezarostlé stromy v lese

lidská sídla
 Paseka (okres Olomouc) – obec v okrese Olomouc
 Paseka (Radkov) – část obce Radkov v okrese Tábor
 Paseka (Borová Lada) – část obce Borová Lada v okrese Prachatice
 Paseka (Heřmanice) – osada ležící na jižním úpatí Zámeckého vrchu v Lužických horách asi 1,5 km severozápadně od obce Heřmanice v Podještědí 
 Paseka (Březová) – zaniklá osada, dříve část obce Březová v okrese Sokolov
 Horní Paseka – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Dolní Paseka – část obce Kamenná Lhota v okrese Havlíčkův Brod
 Malá Paseka – část obce Čechtice v okrese Benešov
 Velká Paseka – část obce Hněvkovice v okrese Havlíčkův Brod

jiné významy
 Paseka (nakladatelství) – nakladatelství Paseka
 přeneseně nepořádek, spoušť, velká škoda

Související články 
 Paseky

Externí odkazy